Асилизавр () — вид архозавров из семейства Silesauridae. Был описан в 2010 году палеонтологом Стивеном Несбиттом.

Известен по ископаемым остаткам из среднетриасовых отложений (анизийский ярус) в Танзании. Большинство известных окаменелостей принадлежит неполовозрелым особям, которые, как предполагается, достигли 60—80 % своего максимального размера. Полностью сохранившегося скелета не обнаружено, однако имеющиеся в распоряжении учёных 14 неполных скелетов в целом позволяют получить представление о его внешнем облике. Асилизавр является старейшим по времени жизни из известных архозавров клады Ornithodira.

Примечания 

Силезавриды
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Африки
Фоссилии, описанные в 2010 году
Фоссилии из триасовых отложений Танзании